est le terme anglais pour désigner une réaction en chaîne.

Cinéma et télévision 
 Chain Reaction (Tsepnaya reaktsiya) est un film russe réalisé par Ivan Pravov en 1962.
  est un jeu télévisé américain créé en 1980.
 Chain Reaction est le titre original du film américain Poursuite, réalisé par Andrew Davis en 1996.
 Chain Reaction est un film nigérian réalisé par Ndubuisi Okoh en 1999.
 Chain Reaction est un film allemand réalisé par Olaf Ittenbach en 2006.

Divers 
 Chain Reaction est un jeu vidéo britannique édité en 1987.
 Chain Reaction est un roman de Simone Elkeles écrit en 2011.

Musique 
  est une chanson des Bee Gees interprétée par Diana Ross
 Chain Reaction est un label de musique dirigé par Moritz von Oswald et Mark Ernestus.
 Chain Reaction est le premier groupe de Steven Tyler chanteur du groupe Aerosmith de 1966 à 1968. 
 Chain Reaction est un groupe américain de rock formé en 1976.
 Chain Reaction est un album de la chanteuse canadienne Luba, sorti en 1980.
 Chain Reaction est un album du chanteur britannique John Farnham, sorti en 1990.